Калгановка — название населённых пунктов в России:

 Калгановка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Калгановка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Калгановка — деревня в Залегощенском районе Орловской области.